Édson Boaro – ex calciatore brasiliano
 Manuele Boaro – ciclista su strada italiano